1%ui eotteon geot – południowokoreański serial z 2003 roku
 1%ui eotteon geot – południowokoreański serial z 2016 roku